Абсалон Кастељанос Домингез има више значења:
 Абсалон Кастељанос Домингез (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез, Санто Доминго (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Абсалон Кастељанос Домингез (Маркес де Комиљас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику